Stanisław Stolarczyk − znany również jako Michał Stolarczyk (ur. 12 lipca 1916 w Jastrząbce, gm. Baranowo – zm. 26 grudnia 1981 w Przasnyszu), kapłan katolicki, pasjonista
 Stanisław Stolarczyk − konferansjer zespołu muzycznego Nastolatki
 Stanisław Stolarczyk − przewodniczący Komitetu Miejskiego PZPR w Głogowie w latach 1981 – 1983
 Stanisław Stolarczyk − reporter i pisarz, redaktor naczelny polonijnego tygodnika Związkowiec w Kanadzie
 Stanisław Stolarczyk − burmistrz Jaworzna w 1945